Pischl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pischl (1843–1907), österreichischer Industrieller
 Karl Pischl (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leopold Pischl (1891–1985), österreichischer Offizier und Skifunktionär

Siehe auch:
 Pischel